Веццани:

 Веццани — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Веццани — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.